Владимир Пятницкий: Пятницкий, Владимир Васильевич (в монашестве Вассиан; 1879—1940 или 1941) — архиепископ Тамбовский и Шацкий. Причислен к лику святых Русской православной церкви в 2000 году.
 Пятницкий, Владимир Павлович (1938—1978) — русский художник, представитель неофициального искусства.